Bravo (revista) puede referirse a:
 Bravo (revista de Bruguera)
 Bravo: revista de Alemania